Jméno a příjmení Jiří Brdlík má více nositelů:

 Jiří Brdlík (pediatr) (1883–1965) – český pediatr a zakladatel českého a slovenského dětského lékařství
 Jiří Brdlík (politik) (* 1957) – český politik ODS a lékař, zastupitel Karlovarského kraje a města Karlovy Vary